Чёрная мо́лния:
 «» — утраченный немой фильм Джеймса Хогана с Кларой Боу в главной роли (США, 1924).
 «Чёрная молния» — фантастический фильм Александра Войтинского и Дмитрия Киселёва (Россия, 2009).
 «Чёрная молния» — компьютерная игра по мотивам фильма.
 «» — мотоцикл, выпускавшейся британской компанией Vincent Motorcycles в 1948—1952 годах. 
 Чёрная Молния — герой одноимённых комиксов, впервые выпущенных DC Comics в 1977 году.
 «Чёрная Молния» — сериал об одноимённом персонаже комиксов.